Тарнов може бити:

 Тарнов, град у Пољској
 Тарнов (Небраска), град у Небраски, САД
 Тарнов (Мекленбург), општина у немачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Тарнов (Бардјејов), насеље у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република